Автономна Україна — українська автономія на території Російської республіки, що була проголошена після приходу до влади тимчасового уряду Росії Українською Центральною Радою.

Проголошена Другим універсалом УЦР. Після Жовтневого перевороту була проголошена четвертим універсалом як незалежна Українська Народна Республіка.